La Roumanie est huitième de finaliste de la Coupe du monde de football de 1998 , son parcours s'arrête le mardi  contre la Croatie. Cette  sélection roumaine dans l'histoire de la Coupe du Monde est emmené par son numéro 10 et capitaine Gheorghe Hagi.

Le parcours qualificatif 

|}

Effectif pour la phase finale

Phase finale

Premier tour - groupe G

Roumanie - Colombie

Roumanie - Angleterre

Roumanie - Tunisie 
Étant certains de la qualification grâce à leurs deux premières victoires, les joueurs roumains pour marquer l'évènement se teindront tous les cheveux en blond.

Classement

Huitième de finale

Roumanie - Croatie

Bibliographie 
 .
 .
 .

Liens externes 
 Effectif équipe de Roumanie au Mondial 1998

Références 

1998
Roumanie